Kaunas ist der Name für

 Kaunas, die zweitgrößte Stadt Litauens
 Rajongemeinde Kaunas, umschließt die Stadtgemeinde Kaunas 
 Bezirk Kaunas, einer der zehn Verwaltungsbezirke im Zentrum Litauens
 (73059) Kaunas, einen Asteroiden

Für Kaunas als Nachname siehe Kaunas (Familienname)